Die Gibraltar Darts Trophy 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 8. bis zum 10. Juni 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das siebte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war die Tercentenary Sports Hall in Gibraltar.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:3-legs gegen den Engländer Adrian Lewis durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Ian White
  Dave Chisnall
  James Wade
  Darren Webster
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Stephen Bunting

Sieger des UK Qualifier
  Richie Burnett
  Andy Boulton
  James Wilson
  Adrian Lewis
  Michael Barnard
  Barrie Bates
  Adam Huckvale
  Mark Dudbridge
  Steve West
  Jamie Lewis
  Chris Dobey
  Robert Thornton
  Ross Smith
  Steve Lennon
  Matt Padgett
  Brendan Dolan
  Paul Nicholson
  Ritchie Edhouse

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Jeffrey de Graaf
  Antonio Alcinas
  Max Hopp
  Cristo Reyes
  Vincent van der Voort
  Mike De Decker
  Hannes Schnier

Sieger des Host Nation Qualifier
  Roy Asquez
  Antony Lopez
  Tony Dawkins
  Clayton Otton

Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018